Bolesław Faron (ur. 1937) – historyk literatury polskiej
 Katarzyna Celestyna Faron (1913-1944) – zakonnica. błogosławiona
 Ryszard Faron (ur. 1952) – polski aktor
 Stanisław Faron (ur. 1943) – polityk, przedsiębiorca
 Władysław Faron (1891-1965) – polski duchowny katolicki, biskup